Q10 – forma più comune del coenzima Q
Q10 – serie televisiva giapponese